«Кранэкс» — российский футбольный клуб из Иванова. Лучшее достижение в первенстве России — 11-е место в 5-й зоне второй лиги в 1993 году. Является первым обладателем Кубка России среди любительских клубов. В первые годы российского первенства выполнял роль второй команды ивановского «Текстильщика».

Результаты выступлений 

В Кубке России сыграл 1 матч: в 1/256 финала розыгрыша сезона 1994/95 в Иванове на стадионе «Буревестник» проиграл рыбинскому «Вымпелу» со счётом 0:1. В розыгрыше Кубке России 1995/96 в рамках той же стадии зафиксировано техническое поражение в домашнем матче против владимирского «Торпедо».

Достижения 
 Обладатель Кубка России среди КФК — 1992

Главные ренеры 
 Александр Шуляков (1992—1993)
 Чанов, Александр Валерьевич (1993—1994)
 Криволапов, Юрий Николаевич (1996)

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Кранэкс»

Ссылки 
 История выступлений на klisf.info
 Профиль на Footballfacts.ru
 Профиль на Wildstat.ru

Футбольные клубы России
ФК «Кранэкс» Иваново